Traube est un nom de famille porté par plusieurs personnalités allemandes :
 Ludwig Traube, médecin né en 1818 ;
 Ludwig Traube, historien né en 1861 ;
 Moritz Traube, chimiste né en 1826.